Charles Boeree (Haarlem, 25 augustus 1899 – 25 november 1989) was een Nederlands voetbalscheidsrechter die eenmaal een internationale wedstrijd floot.

Interlands 

Bijgewerkt t/m 27 januari 2014

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Nederlands voetbalscheidsrechter